«ГУНП» означає «Головне управління Національної поліції». Існують статті про такі управління:
 ГУНП в Запорізькій області
 ГУНП в Київській області
 ГУНП в Тернопільській області
 ГУНП в Харківській області
 ГУНП у місті Києві
 ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
ГУНП в Черкаській області
ГУНП в Закарпатській області